Die Auszeichnungen des Yellow Cups umfassen verschiedene Auszeichnungen, welche von den Organisatoren des Handball-Wettbewerbs Yellow Cup für besondere Leistungen vergeben werden.

Torschützenkönig

Bester Torhüter

Einzelnachweise 

 Auszeichnungen
Handball (Schweiz)
Ehrung (Handball)
Erstverleihung 1972
Liste (ausgezeichnete Sportler)
Liste (Handballspieler)